Ні́коллс () — патронімічне прізвище з англійськими або нідерландськими коренями, що походить від особового імені  («Миколай»), є варіантом прізвища Ніколс.

Відомі носії прізвища 
 Артур Белл Ніколлс (; 1819—1906) — священик, чоловік англійської письменниці Шарлотти Бронте.
 Берні Ніколлс (;  1961) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
  (;  1966) — британський письменник і сценарист.
  (;  1977) — австралійський музикант, відомий як соліст, автор пісень і гітарист гурту «The Vines».
 Лаура Ніколлс (;  1989) — іспанська баскетболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Пітер Ніколлс:
 Пітер Ніколлс (; 1939—2018) — австралійський літературознавець та критик.
  (;  1959) — лідер-вокаліст і автор текстів британського гурту «IQ».
  (;  1979) — англійський актор.
 Томас Ніколлс (;  1931) — англійський боксер.

Див. також 
 Ніколсон (прізвище)

Примітки 

Патронімічні прізвища